Stilo peut désignier :
 Stilo, commune italienne ;
 Fiat Stilo, une automobile produite par le constructeur italien FIAT de 2001 à 2007.